Amphibamidae es un grupo extinto de temnospóndilos que vivieron desde finales del período Carbonífero hasta comienzos del período Pérmico, en lo que hoy es Europa, Norteamérica y África.

Gerobatrachus es considerado por algunos un taxón hermano de Batrachia, los modernos anfibios.

Presentaban tamaños menores a 40 cm, caracterizándose además por poseer extremidades robustas y proporcionalmente largas, colas cortas, huesos palatales muy reducidos y costillas indeferenciadas y cortas.

Filogenia 
Cladograma según Fröbisch y Reisz (2008):

Referencias 

Anderson, J. S. (2008) Georgenthalia clavinasica, A New Genus and Species of Dissorophoid Temnospondyl from the Early Permian of Germany, and the Relationships of the Family Amphibamidae. Journal of Vertebrate Paleontology. Vol. 28, Issue 1, pg(s) 61-75
Frobisch, N. B. & Schoch, R. R. (2009) Testing the Impact of Miniaturization on Phylogeny: Paleozoic Dissorophoid Amphibians. Systematic Biology 58:3, 312-327
Hunt, A. P. et al. (2008) . Paläontologische Zeitschrift. Volume 70, Numbers 3-4.
Huttenlocker, A. K., B. J. Small, & J. D. Pardo. (2007) Plemmyradytes shintoni gen. et sp. nov., an Early Permian amphibamid (Temnospondyli: Dissorophoidea) from the Eskridge Formation, Nebraska. Journal of Vertebrate Paleontology 27:316-328.
Schoch, R. R. & Rubidge, B. S. (2005) The amphibamid Micropholis from the Lystrosaurus assemblage zone of South Africa. Journal of Vertebrate Paleontology 25(3):502-522.
Sigurdsen, T. (2008) The otic region of Doleserpeton (Temnospondyli) and its implications for the evolutionary origin of frogs. Zoological Journal of the Linnean Society Volume 154, Number 4, December 2008, pp. 738-751(14)

Temnospondyli